Calvin (Ontario)
 Calvin Harris
Miejscowości w USA:
 Calvin – wieś w stanie Luizjana, w parafii Winn
 Calvin – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Calvin – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Hughes
Gminy w USA:
 Calvin (ang. Calvin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Calvin (ang. Calvin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
Inne:
 Calvin – krater uderzeniowy w Michigan w USA

Zobacz też 
 Jan Kalwin